Matt Reynolds (n. 1984) – giocatore di baseball statunitense
Matt Reynolds (n. 1990) – giocatore di baseball statunitense
Matt Reynolds – giocatore di football americano statunitense